Derks kan verwijzen naar de volgende Nederlandse personen:

 Pieter Alberts Derks (1833 - 1898), politicus
 Jacob Henri Derks (1846 - 1892), militair en ridder in de Militaire Willems-Orde
 Jan Derks (1912), jurist, schrijver en journalist, prominent katholiek en antisemiet, medewerker van de KRO en later hoofdredacteur van het toenmalige dagblad De Tijd.
 Willem Hubertus Johannes Derks (1915 - 1991), journalist en jurist, politicus voor de KVP
 Frans Derks (1930-2020), voetbalscheidsrechter
 Jan Derks (1950), voetbaltrainer
 Lucas Derks (1950), sociaal psycholoog en beeldend kunstenaar
 Rien Derks (1950), beeldhouwer
 Marieke Derks (1953), beeldhouwster
 Brigitte Derks (1966), actrice en choreografe
 Rob Derks (1974), striptekenaar en illustrator
 Pieter Derks (1984), cabaretier

Als voornaam:
 Siemen Derks Jensema (1804 - 1880), politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam